Por Baxter pode estar à procura de:

Patrônimos 
Baxter é o nome de diversas personalidades (por ordem alfabética):

 André Baxter (1687-1750), filósofo escocês.
 Anne Baxter (1923-1985), atriz estado-unidense.
 James Baxter (1967-), animador britânico.
 Richard Baxter (1615-1691), teólogo inglês.
 Stephen Baxter (1957-), escritor britânico.
 William Baxter (1650-1723), filólogo inglês.

Arte e cultura 
 Baxter, filme francês de Jérôme Boivin.
Baxter (Tintin), um personagem dos álbuns de Tintin.

Topônimos

Antártica 
 Monte Baxter

Austrália 
 Baxter (Victoria)

Canadá 
 Baxter (Ontário)

Estados Unidos 
 Baxter (Arkansas), condado do Arkansas.
 Baxter (Califórnia)
 Baxter (Iowa)
 Baxter (Minnesota)
 Baxter (Tennessee)
 Baxter Springs

Desambiguação